Figueroa is een veelvoorkomende Spaanse achternaam, en kan verwijzen naar:

Personen
Elías Figueroa (1946), Chileens voetballer 
Elmer Figueroa (1968), Puerto Ricaans zanger
Francisco Figueroa (1870-1936), Mexicaans militair
Jonathan Figueroa (1982), Amerikaans professioneel worstelaar
Gómez Suárez de Figueroa (1587-1634), Spaans edelman, diplomaat en legeraanvoerder 
Luciano Figueroa (1981), Argentijns voetballer
Maynor Figueroa (1983), Hondurees voetballer
Rubén Figueroa (1908-1991), Mexicaans gouverneur van 1975 tot 1981
Rubén Figueroa (1941), Mexicaans gouverneur van 1993 tot 1996
Victor Figueroa (1983), Argentijns voetballer

Overig
 Figueroa (departement), departement in de Argentijnse provincie Santiago del Estero 

Spaanse achternaam